Олга Владимирова Шурбанова е българска музикална критичка и писателка.

Биография 
Произхожда от стария български род от Охрид Шурбанови. Олга Шурбанова завършва пиано в Държавната консерватория. Работи като музикален редактор във вестниците „Пулс“, „Народна младеж“, „Народна култура“, главен редактор и директор на издателство „Музика“. Тя е сред най-авторитетните български музикални критици. 

Шурбанова има издадени и седем белетристични книги – „Когато Париж беше твой“ („Народна младеж“, 1977), „Накажи ме с любов“ („Христо Г. Данов“, 1989), „Само душата“ („Издателско ателие Аб“, 1999), „Лично време“ („Жанет-45“, 2002), „Вкус на Моцарт“ („Жанет-45“, 2005), „Mail-Jazz“ (съвместно с поета Кръстю Пастухов – ИК „Колибри“, 2011), „В далечното пътуване“ – разказ за историята на рода и предците на авторката („Жанет-45“, 2018).

Бележки

Родословие 

Музикални критици
Български писатели
По произход от Охрид
Олга
Възпитаници на Националната музикална академия